est un mot anglais signifiant « pécheur ». Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Benoît Sinner (1984-), coureur cycliste français ;
 Jannik Sinner (2001-), joueur de tennis italien.

Cinéma 

 , drame britannique de  sorti le .

Roman 

 , livre de  publié le  ;
 , roman de fantasy de  publié en 1997.
The Sinner, titre en anglais d'un roman de Petra Hammesfahr.

Musique

Groupe 

 , groupe de heavy metal allemand.

Titre 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , chanson de l'album ;
 , album de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autre 

 famille Sinner, famille bernoise.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre